Slimane steht für:

Geografische Objekte

 Beni Slimane, Stadt in der Provinz Medea (Provinz) in Algerien

Namensträger
 Anis Ben Slimane (* 2001), dänisch-tunesischer Fußballspieler
 Hedi Slimane (* 1968), französischer Modedesigner, Künstler und Fotograf
 Mehdi Ben Slimane (* 1974), tunesischer Fußballspieler

 Slimane Benaissa (* 1943), algerischer Schauspieler, Schriftsteller und Dramatiker 
 Slimane Nebchi (* 1989), französischer Popsänger